Kärkejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kärkejaure (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754543-164269), sjö i Kiruna kommun,  (11,4 ha)
Kärkejaure (Jukkasjärvi socken, Lappland, 758357-170705), sjö i Kiruna kommun,  (98,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn